Яушское кладбище (вариант — Яушинское кладбище) — комплекс кладбищ, расположенных на территории Чебоксарского городского округа и Чебоксарского района Чувашской Республики — к юго-западу от города Чебоксары и к северу от деревни Яуши Чебоксарского района близ федеральной трассы М7.

В комплекс входят кладбища № 11, № 12 и № 17, которые включены перечень кладбищ города Чебоксары, а также кладбище № 18, которое расположено в черте Чебоксарского района. Квартал № 58 кладбищ № 11 и № 12 является второй по значимости зоной почётных захоронений республики, в которой проводятся захоронения выдающихся деятелей Чувашии и города Чебоксары.

Историческая справка 
Чебоксарское кладбище № 11 близ деревни Яуши Чебоксарского района открылось в марте 2005 года — после закрытия Карачуринского кладбища и стало пятым по счёту. В указанной местности находится небольшое старое кладбище, в которой хоронили умерших жителей деревни Яуши. Мэрия города Чебоксары планировала постройку новой дороги к новому кладбищу от завода им. В. И. Чапаева, которая должна была стать самым кратким путём из города. Священник Спасо-Преображенского женского монастыря отец Владимир провёл церемонию освящения нового погоста «для очищения от всякой скверны и обеспечения защиты кладбища ангелом-хранителем».

Необходимость создания нового кладбища возникла давно, но сложность состояла в том, что крупный земельный участок, который находился сравнительно недалеко от города и соответствовал бы всем санитарным нормам, определённым для мест захоронений, отыскать было сложно. Так как захоронения не должны вредить грунтовому водосбору и питьевым источникам вблизи городской окраины, должны быть достаточно удалены от жилого массива, коллективных садов и предприятий.

До открытия кладбища на указанной территории большой участок земли был выкуплен одним крупным чебоксарским бизнесменом у администрации Чебоксарского района. Позже, когда Чебоксарам понадобился участок под новое кладбище, эта земля была предложена городу за очень большие деньги.

Комплекс состоит из четырёх номерных кладбищ — № 11 (открыто в марте 2005, площадь: 46,5 га; количество захоронений: 50000), № 12 (площадь: 12,5476 га), № 17 (открыто в июне 2016 года; общая площадь 6,09 га) и № 18. В среднем проходит 3 500 захоронений в год (2019). Кладбище  № 17  расположено напротив кладбищ № 11 и № 12 — через дорогу. На кладбище № 12 имеется мусульманский квартал. На кладбище № 11 имеется Аллея ветеранов.

Кладбище № 11 в районе деревни Яуши было закрыто постановлением от 27 августа 2015 года, с тех пор здесь разрешались лишь захоронения близких родственников умершего на свободных земельных участках родственных мест захоронений. Кладбище № 12 было закрыто 28 июня 2016 года постановлением Алексея Ладыкова; при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил здесь разрешалось хоронить в мемориальной аллее «Зона почётных захоронений», в квартале № 57, в мусульманском квартале и на свободных местах двухместных участков, предоставленных до вступления в силу постановления. В 2018 году оба этих постановления были отменены.

Все кладбища комплекса расположены по обе стороны Кировской дороги, у которой также запланировано строительство первого в Чувашии крематория. Строительство крематория в Чебоксарах в районе Яушского кладбища признано приоритетным инвестиционным проектом. Объём инвестиций оценивается в 185 млн рублей. Заработать крематорий с траурным залом и двумя кремационными линиями должен в сентябре 2023 года. Под него предлагают участок в 10 тысяч кв. м, который находится в зоне кладбища № 18 возле деревни Яуши. Там будут работать 50 человек.

На Яушское кладбище ходит автобус 249 маршрут — сезонный. Стоимость проезда 50 рублей (2020). На 17 и 18 яушских кладбищах организованы парковки для размещения личных автомобилей, установлены знаки, информирующие о паркинге.

В 2022 году погибшие во время вторжения России на Украину уроженцы Чувашии могут быть захоронены на мемориальной аллее «Зона почётных захоронений». Соответствующее постановление подписал сити-менеджер города Денис Спирин. Хоронить или не хоронить там погибшего военнослужащего могут решить его родственники.

Среди захороненных 
Среди захороненных в зоне почётных захоронений — персоны, получившие широкую известность, личности, внёсшие существенный вклад в науку и культуру России. Многие из них прославили Чувашию и чувашский мир, являются гордостью Чувашии и чувашского мира; получили признание на государственном уровне, а также в наиболее значимых профессиональных сообществах.

Примечания

Ссылки 

Кладбища Чувашии
Кладбища Чебоксар